Cranz – dzielnica Hamburga w Niemczech
 Cranz  – dawna nazwa miejscowości Zielenogradsk w Rosji

Osoby 
 Christl Cranz – niemiecka narciarka
 Friedrich-Karl Cranz – niemiecki generał
 Rudolf Cranz – niemiecki narciarz

Zobacz też 
 Crans
 Crantz
 Krantz
 Kranz